Reichenbachfall steht für:

 Reichenbachfall, ein Wasserfall
 Sherlock – Der Reichenbachfall, Titel einer Folge der Fernsehserie Sherlock
 Letzter Akt: Reichenbachfall, Titel der finalen Folge der Fernsehserie Dr. House, siehe Dr. House#Parallelen zu Sherlock Holmes.